Hurvínek – postać z czeskiego teatru lalkowego
 planetoida (29472) Hurvínek